Johann Breuning ist der Name folgender Personen:
* Johann Heinrich Breuning (1650–1686), deutscher evangelischer Theologe Hochschullehrer
 Johann Jakob Breuning (1795–1873), deutscher Politiker, württembergischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Johann Breunig